

Населені пункти та їхні частини

 Бонкув — село в гміні Длуґоленка Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Бонкув — село в гміні Мендзибуж Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Бонкув — село в гміні Русінув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Бонкув — село в гміні Оронсько Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Бонкув — село в гміні Ключборк Ключборського повіту Опольського воєводства
 Бонкув — село в гміні Ґродкув Бжезького повіту Опольського воєводства
 Бонкув — село в гміні Струмень Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Бонкув — частина села Коцежев-Пулноцни в гміні Коцежев-Полудньови Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Бонкув — частина села Кремпна в гміні Здзешовіце Крапковицького повіту Опольського воєводства
 Бонкув — частина села Жужеля в гміні Крапковіце Крапковицького повіту Опольського воєводства

Примітки